Нена́шев — русская фамилия, вероятное происхождение — от «предохранительного» имени Ненаш (букв. чужой, ср. Найдёнов) или от названия беса.

Ненашев 
 Ненашев, Александр Юрьевич (род. 1962) — немецкий, ранее советский, узбекский, шахматист, гроссмейстер (1992).
 Ненашев, Анатолий Иванович (1903—1967) — советский театральный художник.
 Ненашев, Василий Васильевич — голова города Ейск в 1862—1915.
 
 Ненашев, Павел Николаевич (1914—?) — Герой Социалистического Труда.
 Ненашев, Пётр Ефимович (1908—1988) — Герой Социалистического Труда.
 Ненашев, Сергей Васильевич (род. 1947) — российский дипломат.
 Ненашев, Станислав Иванович (род. 1934) — советский метатель молота.



Другое 
 Сергей Ненашев — герой Александра Абдулова в художественном фильме «Гений» (1991).